Басилашвили — фамилия.
 Басилашвили, Михаил Захарович (1925 / 1927 — ?) — советский футболист.
 Басилашвили, Николоз (род. 1992) — грузинский теннисист.
 Басилашвили, Олег Валерианович (род. 1934) — советский и российский актёр.